James Salter ist der Name folgender Personen:

* James Salter (eigentlich James Arnold Horowitz; 1925–2015), amerikanischer Schriftsteller
 James Salter (Schwimmer) (James Matthew Salter; * 1976), britischer Schwimmer 
 James Edward Salter (1854–1937), britischer Bootsbauer, Fährschiffbetreiber und Politiker, Bürgermeister von Oxford 

Siehe auch:
 Arthur Salter, 1. Baron Salter (James Arthur Salter; 1881–1975), britischer Regierungsbeamter, Hochschullehrer und Politiker (Conservative Party)